Cinema
 Identitat (pel·lícula)
 Música
 Identity (Zee), àlbum de 194 del grup Zee (Richard Wright i Dave Harris).
 Identity (BoA), àlbum de 2010 del grup BoA.